Maasdijk (Delfland) - dijk in Zuid-Holland
Maasdijk (Westland) - dorp in Zuid-Holland
Maasdijk (Hoeksche Waard) - buurtschap in Zuid-Holland

en naar de volgende personen met de achternaam (van) Maasdijk:
 Koos Maasdijk
 Alexander van Maasdijk
 Clément van Maasdijk
 Gerrie van Maasdijk
 Henri van Maasdijk

Zie ook:
 Oude Maasdijk - buurtschap in Gelderland